Пасхали́дис () — греческая фамилия.

 Пасхалидис, Антонис (настоящее имя популярного певца Антониса Ремоса)
 Пасхалидис, Иоаннис
 Пасхалидис, Иорданис
 Пасхалидис, Милтос